John Ferris (1811-1884), homme politique canadien ;
 John Ferris (1867-1900), joueur de cricket australien;
 John Ferris (1875-1903), joueur de rugby à XV irlandais;
 John Ferris (1949-2020), nageur américain médaillé aux Jeux olympiques d'été de 1968.